Erlachbach ist ein Gewässername:

 Erlachbach (Altmühl), rechter Zufluss der oberen Altmühl bei Hornau, Gemeinde Windelsbach, Landkreis Ansbach, Bayern
 Erlachbach, Bach im Zuflusssystem des Heckbachs (zur Echaz) bei Kusterdingen, Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg
 Erlachbach (Hengersberger Ohe), rechter Zufluss der Hengersberger Ohe in Schwarzach, Markt Hengersberg, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Erlachbach, Zufluss des Brennsees im Gegendtal, Kärnten

Siehe auch:
 Erlach
 Erlachbächlein, rechter Zufluss der Mittleren Aurach bei Gunzendorf, Markt Emskirchen, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Erlbach
 Erlacher Bach